

Geografia 
 Pereira – capitale del Dipartimento di Risaralda, Colombia

Persone

Altro 
 Diocesi di Pereira – sede di diocesi suffraganea della Chiesa cattolica in Colombia
 Sostiene Pereira – romanzo di Antonio Tabucchi
 Sostiene Pereira – film tratto dall'omonimo romanzo